Stawy w Polsce:
 Staw Czarny – staw w woj. opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski
 Staw Czarny – staw w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików
 Staw Czarny – staw w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek
 Staw Czarny – staw w woj. śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Wilamowice
 Staw Czarny – staw w woj. śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Lubliniec

Przypisy

Zobacz też 
 Czarny Staw